Skrót IAPM może oznaczać:
 Indian Association of Pathologists and Microbiologists
 Irish Association of Physicists in Medicine